

Руський період
Облога Галича (1189) — невдала спроба Ростислава Івановича Берладника оволодіти Галичем
Облога Галича (1219) — взяття Галича угорцями.
 Облога Галича (1221) — захоплення Галича Мстиславом Удатним.
 Облога Галича (1229) — захоплення Галича Данилом Романовичем.
 Облога Галича (1230) — невдала спроба Бели IV відбити Галич у Данила.
 Облога Галича (1233) — чергове захоплення міста Данилом Романовичем.
 Облога Галича (1237) — невдала спроба Данила заволодіти містом.
Оборона Галича (1241) — взяття і розорення Галича монголо-татарськими військами.

У період боротьби за спадщину Романовичів
 Облога Галича (1353) — здобуття і спустошення Галича Любартом-Дмитром
 Облога Галича (1387) — спроба польських військ взяти Галич, яка завершилась компромісом.

Під польською владою

Див. також 

 Облоги Чернігова
 Облоги Києва
 Галицьке повстання (1189)

Облоги Галича